Agón – comune spagnolo
 Agōn – manifestazione pubblica dell'antica Grecia
 Agon – balletto su musica di Igor Stravinskij 
 Agon-Coutainville – comune francese
 Agon Channel – canale televisivo

Pagine correlate 
 Agone